Santuario di Maria Ausiliatrice – basilica cattolica della città di Torino
 Santuario di Maria Ausiliatrice – tempio sacro cattolico ubicato ad Alì Terme
 Santuario di Maria Ausiliatrice – chiesa parrocchiale di Graz in Austria

Pagine correlate 
 Basilica di Santa Maria Ausiliatrice